De zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2014 werd verreden op woensdag 23 juli 2014 en ging van Saint-Gaudens naar Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) over een afstand van 124,5 kilometer.

Parcours 
Het was een bergrit met vier beklimmingen met drie van de eerste en een van buitencategorie.

Verloop 
Sérgio Paulinho, Blel Kadri, Tom-Jelte Slagter, Yukiya Arashiro, Cyril Gautier, Jens Voigt, Nicolas Edet en Martin Elmiger vormden de vroege ontsnapping. Katjoesja leidde het peloton, en kon Joaquim Rodríguez bij de kopgroep brengen. Ook andere renners, waaronder bolletjestruidrager Rafał Majka en klassementsrenners Bauke Mollema, Pierre Rolland, Jurgen Van den Broeck en Fränk Schleck. Op de Col du Portillon brak de kopgroep in twee delen, maar in de afdaling kwamen de beide groepen weer samen.

In de beklimming van de Peyresourde reed Vasil Kiryjenka weg uit de kopgroep en kwam op voorsprong. Achter hem viel Mollema aan, maar kwam niet definitief weg. Ook Nicolas Roche viel aan, en kreeg Jesús Herrada mee. Bij de beklimming van de Col de Val-Louron-Azet bestond de groep achter Kiryjenka nog uit 14 renners. Kiryjenka werd kort voor de top bijgehaald. Het peloton achter hen was gekrompen tot een favorietengroep van slechts 10 man. Leopold König ontbrak. Romain Bardet ontsnapte in de afdeling.

Pierre Rolland viel aan kort voor het begin van de beklimming van Pla d'Adet aan, en kreeg Amaël Moinard, Giovanni Visconti en Nicolas Roche mee. Visconti viel 2 keer aan en was toen alleen vooruit. Jurgen Van den Broeck leidde de groep achter het viertal. Rafał Majka ontsnapte ook uit deze groep, en sloot zich bij de achtervolgers aan.

Thibaut Pinot en Jean-Christophe Péraud vielen aan in de achtervolgende groep, waardoor onder meer Alejandro Valverde moest lossen. Naast zij beiden konden alleen Vincenzo Nibali en Tejay van Garderen en de nu pas bijgehaalde Bardet volgen. Nibali viel aan, en kreeg enkel Péraud mee. Ze haalden stukje bij beetje de voormalige kopgroep bij, waarvan alleen Alessandro De Marchi het duo kon volgen. Maika sloot aan bij Visconti, en demarreerde later bij hem weg. Valverde wist in extremum nog terug te komen bij Pinot en Bardet.

Simon Gerrans en Reto Hollenstein zijn deze etappe niet gestart. Simon Špilak gaf op tijdens de rit.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
  De route van de 17e etappe op www.letour.fr

17
Sportevenement in Occitanie
Sport in Hautes-Pyrénées